Walenty Fiałek
 Władysław Fiałek